Алькубилья-де-Ногалес () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бенавенте-и-Лос-Вальес. Занимает площадь 13,70 км². Население — 147 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 93 км.

Покровителем города считается святой Верисимо.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Саморы
Муниципалитеты Саморы